

Pessoas 
Francisco, Duque de Guise 
Francisco, Duque de Anjou  — filho do rei Henrique II de França
Francisco de Bragança, Duque de Beja  — filho do rei D. Pedro II de Portugal
Francisco, Duque de Saxe-Coburgo-Saalfeld 
Francisco, príncipe de Joinville  — filho do rei Luís Filipe I de França
Francisco, Duque de Cádis  — consorte da rainha Isabel II de Espanha
Francisco, Conde de Trápani  — filho do rei Francisco I das Duas Sicílias
Francisco, Duque de Teck 
Francisco, duque da Baviera — chefe da Casa de Wittelsbach desde 1996
Papa Francisco — 266.º papa, eleito em 2013
Francisco (escravo)  — último executado à morte no Brasil

Outros usos 
Francisco (Indiana) — cidade dos Estados Unidos
Francisco (satélite) — de Urano
Francisco (álbum) — de Chico Buarque, de 1987
Francisco (canção) —  composta para a visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013